Selo (slawisch für „Dorf“) heißen folgende geografische Objekte:

 Selo (Dropull), Dorf der Gemeinde Dropull i Sipërm im Kreis Gjirokastra, Albanien

 Selo (Čabar), Dorf nahe Čabar, Kroatien

Russland:
 Selo (Kargopol), Dorf im Bezirk Kargopol, Oblast Archangelsk
 Selo (Njandoma), Dorf im Bezirk Njandoma, Oblast Archangelsk
 Selo (Wolossowo), Dorf im Rajon Wolossowo, Oblast Leningrad
 Selo (Moschenskoje), Dorf im Rajon Moschenskoje (Nowgorod), Oblast Nowgorod

Slowenien:
 Selo (Ajdovščina), Ortschaft im Stadtgebiet von Ajdovščina
 Selo pri Bledu, Ortschaft im Stadtgebiet von Bled
 Selo nad Polhovim Gradcem, Ortschaft im Stadtgebiet von Dobrova-Polhov Gradec
 Selo pri Ihanu, Ortschaft im Stadtgebiet von Domžale
 Selo pri Kostelu, Ortschaft im Stadtgebiet von Kostel (Slowenien)
 Selo (Krško), Ortschaft im Stadtgebiet von Krško
 Selo pri Mirni, Ortschaft im Stadtgebiet von Mirna (Slowenien)
 Selo pri Zagorici, Ortschaft im Stadtgebiet von Mirna Peč
 Selo pri Moravčah, Ortschaft im Stadtgebiet von Moravče
 Selo (Moravske Toplice), Ortschaft im Stadtgebiet von Moravske Toplice
 Selo nad Laškim, Ortschaft im Stadtgebiet von Laško
 Selo pri Pančah, Ortschaft im Stadtgebiet von Ljubljana
 Selo pri Radohovi Vasi, Ortschaft im Stadtgebiet von Ivančna Gorica
 Selo (Sežana), Ortschaft im Stadtgebiet von Sežana
 Selo pri Robu,  Ortschaft im Stadtgebiet von Velike Lašče
 Selo pri Vodicah, Ortschaft im Stadtgebiet von Vodice (Slowenien)
 Selo pri Vranskem, Ortschaft im Stadtgebiet von Vransko
 Selo (Žiri), Ortschaft im Stadtgebiet von Žiri
 Selo pri Žirovnici, Ortschaft im Stadtgebiet von Žirovnica

Selo steht außerdem für:
 Selo (Ukraine), Verwaltungseinheit in der Ukraine

Selo ist der Familienname folgender Personen:
 Jussi Selo (* 1985), finnischer Musiker

Siehe auch:
 Novo Selo (slawischer Dorfname)
 Staro Selo (slawischer Dorfname)
 Zelo (Begriffsklärung)
 Sello (Begriffsklärung)
 Seelow (Begriffsklärung)